La Paz, ville située dans la province d'Abra.
 La Paz, ville située dans la province d'Agusan del Sur.
 La Paz, ville située dans la province de Leyte.
 La Paz, ville située dans la province de Tarlac.